Отерив () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн і Гаронна
 Отерив () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхня Гаронна
 Отерив () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Жер